Основной — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области России, административный центр сельского поселения Горькореченское муниципальное образование. Год основания 1928.

Население 
Динамика численности населения по годам:

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения составляли русские (49 %) и казахи (41 %).

Известные уроженцы и жители 
 Глухов, Фёдор Дмитриевич — Герой Советского Союза

На главной усадьбе (п. Основной) совхоза «Горькореченский» (позже совхоз имени Ф. Д. Глухова) в 1966 году Ф. Д. Глухову сооружен памятник. В честь 50-летия Победы в 2005 году МОУ СОШ п. Основной была переименована в МОУ СОШ имени Героя Советского Союза Ф. Д. Глухова п. Основной Новоузенского района Саратовской области.

Примечания 

Населённые пункты Новоузенского района